Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру TIG Classic 1999'', який відбувся удвадцяте у США.

Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу вони виступали з іншими партнерками. Звєрєва грала в парі з Наталі Тозья, а Девенпорт - з Коріною Мораріу. У півфіналі Девенпорт і Мораріу перемогли пару Звєрєва і Тозья. 

Девенпорт і Мораріу виграли титул, у фіналі перемігши сестер Серену та Вінус Вільямс з рахунком 6–4, 6–1.

 Сіяні пари 

 Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н Тозья Н Звєрєва
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Молік А-Г Сідо
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Мартінес П Тарабіні
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=7| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Б Шетт П Шнідер
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=5
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Л Девенпорт К Мораріу
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Губер О Татаркова
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Дж Лі В Вебб
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= І Майолі Д Ван Рост
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= А Кетцер К По
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=5
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Блек К Крістя
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=7
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Тіна Кріжан К Среботнік
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= С Вільямс В Вільямс
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=6| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Д Грем М П'єрс
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=0
| RD1-seed14= 
| RD1-team14={{nowrap| Л Нейланд А Санчес Вікаріо}}
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= І Спирля К Віс
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= О Лиховцева А Суґіяма
| RD1-score16-1=7| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н Тозья Н Звєрєва
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К Мартінес П Тарабіні
| RD2-score02-1=60
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=3
| RD2-team03= Л Девенпорт К Мораріу
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= І Майолі Д Ван Рост
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= К Блек К Крістя
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= С Вільямс В Вільямс
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=79
| RD2-score07-3=0
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= О Лиховцева А Суґіяма
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=67
| RD2-score08-3=6| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Н Тозья Н Звєрєва
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02={{nowrap| Л Девенпорт К Мораріу}}
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= С Вільямс В Вільямс
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=3
| RD4-team01={{nowrap| Л Девенпорт К Мораріу}}
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= С Вільямс В Вільямс
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3= 
}}

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
 ''' Джанет Лі /  Ванесса Вебб

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 ITF doubles results page 

Парний розряд
TIG Classic, парний розряд